До списку лускокрилих України віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Україні.

Згідно з оцінками, станом на 2017 рік зареєстровано 3151 вид лускокрилих з 69 родин, що трапляються на території України.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Carcharodus alceae (Esper, 1780) — головчак великий рожаний
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) — головчак поцяткований
 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) — головчак чистецевий
 Carcharodus orientalis Reverdin, 1913 — головчак східний
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) — головчак Палемон
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) — головчак-лісовик
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — головчак Таґес
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758) — головчак кома
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) — головчак Морфей
 Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808) — головчак Прото
 Muschampia tessellum (Hübner, 1803) — головчак мозаїчний
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  — головчак жилкуватий
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803) — головчак строкатий
 Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853) — головчак Андромеда
 Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910) — головчак французький
 Pyrgus carthami (Hübner, 1813) — головчак крокісовий
 Pyrgus cinarae (Rambur, 1839) — головчак карчоховий
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) — головчак мальвовий
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) — головчак серпійний
 Pyrgus sidae (Esper, 1784) — головчак сида
 Spialia orbifer (Hübner, 1823) — головчак кружало
 Syrichtus cribrellum (Eversmann, 1841) — головчак ґратчастий
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) — головчак Актеон
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) — головчак тире
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) — головчак лісовий

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець могильний
 Aricia anteros (Freyer, 1838) — синявець Антерос
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780) — синявець евмедон
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) — хвостюшок підзелень
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) — синявець крушиновий
 Cupido minimus (Fuessly, 1775) — синявець карликовий
 Cupido osiris (Meigen, 1829) — синявець Озиріс
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) — синявець Альцет
 Cupido argiades (Pallas, 1771) — синявець Аргіад
 Cupido decolorata (Staudinger, 1886) — синявець вицвілий
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) — синявець темно-синій
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758) — легіт дубовий
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) — синявець голуб'як
 Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) — синявець Піритой
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) — дукачик фіялковий
 Lycaena dispar (Haworth, 1802) — дукачик непарний
 Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) — дукачик блакитнуватий
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) — дукачик ватрак
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) — дукачик грянець
 Lycaena thersamon (Esper, 1784) — дукачик Терсамон
 Lycaena tityrus (Poda, 1761) — дукачик бурий
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) — дукачик обочень
 Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832) — синявець римнус
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець алькон
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758) — синявець Аріон
 Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779) — синявець чорнуватий
 Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779) — синявець Телей
 Plebejus pyrenaicus dardanus (Freyer, 1844)  — синявець піренейський
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758) — синявець Аргус
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779) — синявець Аргирогномон
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761) — синявець Ідас
 Plebejus pylaon (Fischer von Waldheim, 1832) — синявець Пилаон
 Plebejus optilete (Knoch, 1781) — синявець торфовищний
 Polyommatus damocles (Herrich-Schäffer, 1844) — синявець кримський
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець Дамон
 Polyommatus damone (Eversmann, 1841) — синявець Дамоне
 Polyommatus pljushtchi Budashkin & Lukhtanov, 1993
 Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) — синявець Рипарта
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) — синявець конюшиновий
 Polyommatus coridon (Poda, 1761) — синявець Коридон
 Polyommatus corydonius (Herrich-Schäffer, 1852) — синявець хазарський
 Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець Мелеагр
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792) — синявець приязний
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець туркусовий
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) — синявець Ікар
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835) — синявець Терсит
 Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) — синявець Бавій
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) — синявець Вікрама
 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) — хвостюшок акацієвий
 Satyrium ilicis (Esper, 1779) — хвостюшок падубник
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) — хвостюшок сливовий
 Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) — хвостюшок терновий
 Satyrium w-album (Knoch, 1782) — хвостюшок в'язовий
 Scolitantides orion (Pallas, 1771) — синявець Оріон
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758) — легіт березовий
 Tomares callimachus (Eversmann, 1848) — томарес каллімах
 Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, 1851) — томарес Ногеля

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Aglais io (Linnaeus, 1758) — сонцевик павиче око
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — сонцевик кропив'яний
 Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) — мінливець малий
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — мінливець великий
 Apatura metis Freyer, 1829 — мінливець Метис
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) — очняк квітковий
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758) — сонцевичок змінний
 Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) — оксамитниця аретуса
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) — підсрібник великий
 Argynnis laodice (Pallas, 1771) — підсрібник Лаодіка
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) — підсрібник Адиппа
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) — підсрібник Ніобея
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) — підсрібник габовий
 Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) — підсрібник Пандора
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) — перлівець північний
 Boloria dia (Linnaeus, 1767) — перлівець малий
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) — перлівець Єфросина
 Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) — перлівець Селена
 Boloria titania (Esper, 1793) — перлівець Титанія
 Boloria eunomia (Esper, 1799) — перлівець Евномія
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780) — перлівець Дафна
 Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) — перлівець Геката
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775) — перлівець Іно
 Brintesia circe (Fabricius, 1775) — сатир Цирцея
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764) — сатир Брісеїда
 Chazara persephone (Hübner, 1805) — сатир Персефона
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) — прочанок Арканія
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) — прочанок Глікеріон
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) — сінниця Геро
 Coenonympha leander (Esper, 1784) — прочанок Леандр
 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) — прочанок Едип
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) — прочанок памфіл
 Coenonympha phryne (Pallas, 1771) — трифіза Фрина
 Coenonympha tullia (Muller, 1764) — прочанок болотяний
 Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) — данаєць Хрисипп
 Erebia aethiops (Esper, 1777) — гірняк ефіоп
 Erebia euryale (Esper, 1805) — гірняк Евриала
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758) — гірняк темнорудий
 Erebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775) — чорнушка Манто
 Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) — гірняк полонинець
 Erebia pronoe (Esper, 1780) — гірняк Проноя
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) — рябець Авринія
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) — рябець великий
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) — сатир буковий
 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764) — сатир Герміона
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) — сатир залізний
 Hipparchia pellucida (Stauder, 1923) — сатир боровий південний
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) — сатир боровий
 Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836) — очняк вовчок
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) — очняк Лікаон
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) — підсрібник Латонія
 Kirinia climene (Esper, 1783) — осадець Климена
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) — осадець великий
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) — осадець Мегера
 Libythea celtis (Laicharting, 1782) — носачка-листовидка
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) — стрічкарка Камілла
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — стрічкарка тополева
 Lopinga achine (Scopoli, 1763) — осадець білозір
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) — очняк волове око
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) — мереживниця Галатея
 Melanargia russiae (Esper, 1783) — мереживниця російська
 Melitaea arduinna (Esper, 1783) — рябець арденнський
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) — рябець Аталія
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850 — рябець Аврелія
 Melitaea britomartis Assmann, 1847 — рябець Бритомартида
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) — рябець рудий
 Melitaea diamina (Lang, 1789) — рябець діаміна
 Melitaea didyma (Esper, 1778) — рябець червоний
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) — рябець Феба
 Melitaea telona Fruhstorfer, 1908
 Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) — рябець звичайний
 Minois dryas (Scopoli, 1763) — сатир Дріада
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763) — пасманець струмковий
 Neptis sappho (Pallas, 1771) — пасманець Сапфо
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — жалібниця
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — бараниця грушева
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) — сонцевик фау-біле
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — ванесса чорно-руда
 Oeneis tarpeia (Pallas, 1771) — оксамитниця Тарпея
 Oeneis jutta (Hübner, 1806) — оксамитниця Ютта
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) — осадець Егерія
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) — щербатка c-біле
 Proterebia afra (Fabricius, 1787) — чорнушка Фегея
 Pseudochazara euxina (Kuznetzov, 1909) — сатир евксинський
 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) — очняк жовтогарячий
 Satyrus ferula (Fabricius, 1793) — очняк ферульний
 Satyrus virbius (Herrich-Schäffer, 1844)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий

Косатцеві (Papilionidae) 

 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — подалірій
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — махаон
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — аполлон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — мнемозина
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) — поліксена

Біланові (Pieridae) 

 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) — зоряниця Аврора
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — білан жилкуватий
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905 — жовтюх альфакарець
 Colias chrysotheme (Esper, 1781) — жовтюх Хрисотеміда
 Colias croceus (Fourcroy, 1785) — жовтюх помаранчик
 Colias erate (Esper, 1805) — жовтюх Ерато
 Colias hyale (Linnaeus, 1758) — жовтюх осьмак
 Colias myrmidone (Esper, 1781) — жовтюх шапранець
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — жовтюх торфовищний
 Euchloe ausonia (Hübner, 1804) — аврора біла
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — цитринець
 Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) — білюшок Дюпоншеля
 Leptidea morsei (Fenton, 1882) — білюшок Морзе
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) — білюшок гірчичник
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — білан капустяний
 Pieris bryoniae (Hübner, 1806) — білан гірський
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)  білан брукв'яний
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — білан ріпаковий
 Pontia chloridice (Hübner, 1813) — білюх степовий
 Pontia edusa (Fabricius, 1777) — білюх ріпаковий
 Zegris eupheme (Esper, 1804) — зегрис Евфема

Ріодініди (Riodinidae)
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — люцина

Молі

Acanthopteroctetidae 
 Catapterix crimaea Zagulajev & Sinev, 1988 — катаптерикс кримський

Молі довговусі (Adelidae)

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) — міль довговуса зелена
 Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775) — міль довговуса фіолетова
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775) — міль довговуса веронікова
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763) — довговуска білоплямиста
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora pfeifferella (Hübner, 1813)

Віялокрилки (Alucitidae) 
 Alucita budashkini Zagulajev, 2000
 Alucita bulgaria Zagulajev, 2000
 Alucita desmodactyla Zeller, 1847
 Alucita karadagica Zagulajev, 2000
 Alucita pliginskii Zagulajev, 2000

Аргірестіїди (Argyresthiidae)

 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835)
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) — міль брунькова вишнева
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839

Autostichidae 
 Amselina cedestiella (Zeller, 1868)
 Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)

Batrachedridae 

 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Бластобазиди (Blastobasidae)

Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
Blastobasis ponticella Sinev, 2007
Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
Hypatopa inunctella Zeller, 1839
Hypatopa segnella (Zeller, 1873)

Дерновинні молі (Brachodidae) 
 Brachodes appendiculata (Esper, 1783) — міль деревоточцева, дерновинна міль придаткова
 Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808) — дерновинна міль карликова

Брамеї (Brahmaeidae) 

 Lemonia ballioni (Christoph, 1888) — шовкопряд Балліона
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) — шовкопряд салатний
 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) — шовкопряд кульбабовий

Кривовусі крихітки-молі (Bucculatricidae)

 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix anthemidella Deschka, 1972
 Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855 — кривовуса міль полинова
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix infans Staudinger, 1880
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix paliuricola Kuznetzov, 1960
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
 Bucculatrix ulmicola Kuznetzov, 1962
 Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931

Хореутиди (Choreutidae)

 Anthophila abhasica Danilevsky, 1969
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis nemorana (Hübner, 1799) — вогнівка інжирна
 Choreutis pariana (Clerck, 1759) — вогнівка яблунева
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis pseudostellaris Budashkin, 2003
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
 Tebenna chingana Danilevsky, 1969

Чохликові молі (Coleophoridae) 

 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora aestuariella Bradley, 1984
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora armeniae Baldizzone & Patzak, 1991
 Coleophora astragalella Zeller, 1849
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
 Coleophora bagorella Falkovitsh, 1977
 Coleophora berdjanski Baldizzone & Patzak, 1991
 Coleophora binotapennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora cartilaginella Christoph, 1872
 Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972
 Coleophora changaica Reznik, 1975
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
 Coleophora cracella (Vallot, 1835)
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gulinovi Baldizzone & Patzak, 1991
 Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
 Coleophora hemerobiella Zimmermann, 1926 — міль чохликова плодова
 Coleophora klimeschiella Toll, 1952
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora magyarica Baldizzone, 1983
 Coleophora motacillella Zeller, 1849
 Coleophora nomgona Falkovitsh, 1975
 Coleophora occatella Staudinger, 1880
 Coleophora ochroflava Toll, 1961
 Coleophora paradrymidis Toll, 1949
 Coleophora parenthella Toll, 1952
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora pontica (Reznik, 1984)
 Coleophora potentillae Elisha, 1885
 Coleophora preisseckeri Toll, 1942
 Coleophora pseudociconiella Toll, 1952
 Coleophora pseudodianthi Baldizzone & Tabell, 2006
 Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983
 Coleophora pseudorepentis Toll, 1960
 Coleophora riffelensis Rebel, 1913
 Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
 Coleophora salinella Stainton, 1859
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora serinipennella Christoph, 1872
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora superlonga (Falkovitsh, 1989)
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora trientella Christoph, 1872
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora ucrainae Baldizzone & Patzak, 1991
 Coleophora univittella Staudinger, 1880
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicella (Hübner, 1813)
 Coleophora vicinella Zeller, 1849

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae)

 Ascalenia vanella (Frey, 1860)
 Ascalenia viviparella Kasy, 1969
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Eteobalea sumptuosella (Lederer, 1855)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Pyroderces caesaris Gozmany, 1957
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
 Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1838)
 Vulcaniella cognatella Riedl, 1990
 Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
 Vulcaniella grandiferella Sinev, 1986
 Vulcaniella karadaghella Sinev, 1986
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Червиці (Cossidae)

 Acossus terebra (Denis & Schiffermüller, 1775) — деревоточець осиковий
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758) — червиця пахуча
 Dyspessa infuscata (Staudinger, 1892)
 Dyspessa kostjuki Yakovlev, 2005
 Dyspessa salicicola (Eversmann, 1848) — деревоточець вербняковий
 Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) — червиця часникова, деревоточець цибулевий
 Dyspessa wagneri Schwingenschuss, 1939
 Paracossulus thrips (Hübner, 1818) — червиця трипс
 Parahypopta caestrum (Hübner, 1808)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Stygoides tricolor (Lederer, 1858)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) — червиця в'їдлива

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
 Agriphila brioniellus (Zerny, 1914)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila tolli (Błeszyński, 1952)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania testacealis (Zeller, 1847)
 Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
 Aporodes floralis (Hübner, 1809)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Catoptria myella (Hübner, 1796)
 Catoptria pauperellus (Treitschke, 1832)
 Catoptria petrificella (Hübner, 1796)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Chilo pulverosellus Ragonot, 1895
 Chrysocrambus craterellus (Scopoli, 1763)
 Cydalima perspectalis (Walker, 1859) — вогнівка самшитова
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
 Euchromius cambridgei (Zeller, 1867)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Euchromius rayatellus (Amsel, 1949)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eurrhypis cacuminalis (Eversmann, 1843)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Evergestis alborivulalis (Eversmann, 1844)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) — вогнівка стручкова
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) — вогнівка капустяна
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) — вогнівка хрестоцвітна
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Evergestis politalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Evergestis serratalis (Staudinger, 1871)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Kasania arundinalis (Eversmann, 1842)
 Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796)
 Loxostege clathralis (Hübner, 1813)
 Loxostege comptalis (Freyer, 1848)
 Loxostege mucosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) — лучний метелик
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Loxostege virescalis (Guenee, 1854)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775) — вогнівка лучна жовта
 Mecyna trinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
 Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) — вогнівка совкоподібна
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Ostrinia quadripunctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ostrinia scapulalis (Walker, 1859)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Parapoynx nivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Pediasia jucundellus (Herrich-Schäffer, 1847) — вогнівка пирійна бура
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775) — вогнівка пирійна жовта
 Pediasia matricella (Treitschke, 1832)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) — вогнівка кропивова велика
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) — вогнівка золотиста
 Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
 Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta pavidalis Zerny in Osthelder, 1935
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775) — блідий лучний метелик
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Syrianarpia mendicalis (Staudinger, 1879)
 Talis quercella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tegostoma comparalis (Hübner, 1796)
 Thopeutis galleriellus (Ragonot, 1892)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea institalis (Hübner, 1819)
 Udea languidalis (Eversmann, 1842)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)

Дугласіїди (Douglasiidae)

 Tinagma anchusella (Benander, 1936)
 Tinagma balteolella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Tinagma columbella Staudinger, 1880
 Tinagma minutissima (Staudinger, 1880)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Серпокрилки (Drepanidae)

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Cilix asiatica O. Bang-Haas, 1907
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763) — тупокрилка біла
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) — серпокрилка вільхова
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) — серпокрилка березова
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) — серпокрилка сухолиста
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786) — серпокрилка дубова
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803) — пухоспинка сіро-бура
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758) — пухоспинка рожева
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) — серпокрилка двокрапкова
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) — серпокрилка букова

Злакові молі-мінери (Elachistidae)

 Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix atomella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix budashkini Lvovsky, 1998
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ferocella (Chrétien, 1910)
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864)
 Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix nodiflorella (Milliere, 1866)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix putridella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Blastodacna rossica Sinev, 1989
 Chrysoclista lathamella (T. B. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Depressaria absynthiella Herrich-Schäffer, 1865
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria bupleurella Heinemann, 1870
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria eryngiella Milliere, 1881
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783) — плоска міль пастернакова, міль борщівникова
 Depressaria subalbipunctella Lvovsky, 1981
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Depressaria velox Staudinger, 1859
 Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835)
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista anitella Traugott-Olsen, 1985
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista deceptricula Staudinger, 1880
 Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
 Elachista dumosa Parenti, 1981
 Elachista exigua Parenti, 1978
 Elachista festucicolella Zeller, 1859
 Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987
 Elachista hedemanni Rebel, 1899
 Elachista latipenella Sinev & Budashkin, 1991
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista pollutella Duponchel, 1843
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista squamosella (Duponchel, 1843)
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista biatomella (Stainton, 1848)
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista griseella (Duponchel, 1843)
 Ethmia aurifluella (Hübner, 1810)
 Ethmia nigrimaculata Sattler, 1967
 Ethmia nigripedella Erschoff, 1877
 Exaeretia lutosella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Exaeretia niviferella (Christoph, 1872)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Perittia karadaghella Sinev & Budashkin, 1991
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Коконопряди березові (Endromidae)

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) — ендроміс березовий

Зонтичні молі (Epermeniidae)

 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
 Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
 Epermenia iniquellus (Wocke, 1867)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Epermenia ochreomaculellus (Milliere, 1854)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Epermenia scurella (Stainton, 1851)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)
 Ochromolopis zagulajevi Budashkin & Satshkov, 1991
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Еребіди (Erebidae)

 Acantholipes regularis (Hübner, 1813)
  (Ragusa, 1904)
 Amata nigricornis (Alphéraky, 1883)
 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Anumeta atrosignata Walker, 1858
  (Menetries, 1848)
 Anumeta henkei (Staudinger, 1877)
 Anumeta spilota (Erschoff, 1874)
  (Esper, 1787)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758) — ведмедиця кайя
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766) — ведмедиця Геба
 Arctia flavia (Fuessly, 1779) — ведмедиця жовта
 Arctia villica (Linnaeus, 1758) — ведмедиця сільська
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Arytrura musculus (Menetries, 1859) — нічниця мишоподібна
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Autophila asiatica (Staudinger, 1888)
  (Hübner, 1808)
  (Staudinger, 1871)
 Autophila cataphanes (Hübner, 1813)
  Boursin, 1940
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) — ведмедиця-господиня
  (Linnaeus, 1758) — червонохвіст
  (Denis & Schiffermüller, 1775) — каліма червцева
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) — совка чубаткова
 Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775) — катефія білострічкова
 Catocala adultera Menetries, 1856
 Catocala conversa (Esper, 1783)
 Catocala deducta Eversmann, 1843
 Catocala dilecta (Hübner, 1808) — стрічкарка велика червона
 Catocala disjuncta (Geyer, 1828) — стрічкарка диз'юнктивна
 Catocala diversa (Geyer, 1828) — стрічкарка червоно-жовта
 Catocala electa (Vieweg, 1790) — стрічкарка вербова
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) — стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763) — стрічкарка жовта
 Catocala hymenaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catocala lupina Herrich-Schäffer, 1851
 Catocala neonympha (Esper, 1805)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767) — стрічкарка червона
  (Esper, 1787)
 Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758) — стрічкарка рожева
 Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) — стрічкарка довга
 Catocala puerpera (Giorna, 1791)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) — стрічкарка орденська малинова
 Chelis maculosa (Gerning, 1780) — ведмедиця плямиста
 Clytie syriaca (Bugnion, 1837)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) — ведмедиця сітчаста
  (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) —— лишайниця красива
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) — ведмедиця лучна
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
 Drasteria caucasica (Kolenati, 1846) — драстерія кавказька
 Drasteria flexuosa (Menetries, 1848)
 Drasteria picta (Christoph, 1877)
 Drasteria rada (Boisduval, 1848)
 Drasteria saisani (Staudinger, 1882)
 Drasteria sesquistria (Eversmann, 1854)
 Drasteria tenera (Staudinger, 1877)
 Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
 Dysauxes famula (Freyer, 1836)
 Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
 Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) — дисгонія розмальована
 Eilema caniola (Hübner, 1808)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) — лишайниця золотиста
  (Eversmann, 1842)
 Eublemma amoena (Hübner, 1803)
  (Christoph, 1884)
  (Eversmann, 1854)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
 Eublemma pallidula (Herrich-Schäffer, 1856)
 Eublemma panonica (Freyer, 1840)
 Eublemma parallela (Freyer, 1842)
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)
 Eublemma porphyrinia (Freyer, 1845)
 Eublemma pudorina (Staudinger, 1889)
 Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eublemma pusilla (Eversmann, 1834)
 Eublemma rosea (Hübner, 1790)
 Euclidia fortalitium (Tauscher, 1809)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) — нічниця конюшинова руда
 Euclidia munita (Hübner, 1813)
 Euclidia triquetra (Denis & Schiffermüller, 1775) — евклідія трикутникова
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) — ведмедиця Гера
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) — золотогуз
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Exophyla rectangularis (Geyer, 1828)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena lividalis (Hübner, 1796)
 Hypena obesalis Treitschke, 1829 — вусатка незграбна
 Hypena palpalis (Hübner, 1796)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) — вусатка хмелева
 Hypenodes crimeana Fibiger, Pekarsky & Ronkay, 2010
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphantria cunea (Drury, 1773) — американський білий метелик
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) — ведмедиця дворова
 Idia calvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Tauscher, 1806)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) — хвилівка вербова
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lygephila lubrica (Freyer, 1842)
 Lygephila ludicra (Hübner, 1790)
 Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila procax (Hübner, 1813)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) — шовкопряд непарний
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) — шовкопряд-монашка
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) — совка крапкова
 Miltochrista miniata (Forster, 1771) — лишайниця рожева
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
 Orectis proboscidata (Herrich-Schäffer, 1851)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) — щіткохвіст античний
 Orgyia dubia (Tauscher, 1806) — щіткохвіст степовий
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Parocneria detrita (Esper, 1785)
 Pechipogo plumigeralis Hübner, 1825
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Penthophera morio Linnaeus, 1767 — хвилівка димчаста
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) — ведмедиця велика
 Pericyma albidentaria (Freyer, 1842)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) — ведмедиця чорна
 Phragmatobia placida (Frivaldszky, 1835)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Raparna conicephala (Staudinger, 1870)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) — ведмедиця пурпурна
 Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia balneorum (Alphéraky, 1880)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) — совка зубчатокрила
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) — ведмедиця м'ятна
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789) — ведмедиця кропив'яна
  (Hübner, 1808)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) — ведмедиця кривава
  (Linnaeus, 1758)
  (Bartel, 1902)
  (Scopoli, 1763)
  (Wocke, 1850)
 Zekelita ravalis (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Staudinger, 1879)
  (Hübner, 1809)

Еріокотиди (Eriocottidae)
  (Eversmann, 1844)

Беззубі первинні молі (Eriocraniidae)

 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)

Euteliidae 
  (Staudinger, 1892)
  (Hübner, 1813)

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae)

  (Clerck, 1759)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Heyden, 1848)
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Wocke, 1887)
  Kuznetsov, 1957
  Zeller, 1839
  (Schrank, 1802)
  (Zeller, 1839)
  (Duponchel, 1843)
  (Hübner, 1813) — міль бобова
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Treitschke, 1833)
  (Christoph, 1873)
  (Zeller, 1839)
  (Christoph, 1888)
  Milliere, 1876
  (Stainton, 1859)
  (Duponchel, 1843)
  (Milliere, 1876)
  (Zeller, 1839)
  (Duponchel, 1838)
  (Frey, 1882)
  (Linnaeus, 1758)
  (Duponchel, 1842)
  (Povolny, 1979)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Staudinger, 1871)
  Bidzilya, 2005
  (Thunberg, 1794)
  Staudinger, 1871
  (Fabricius, 1798)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Douglas, 1850)
  (Haworth, 1828)
  Bidzilia, 1997
  (Douglas, 1850)
  Karsholt & Rutten, 2005
  Elsner & Karsholt, 2003
  Anikin & Piskunov, 1996
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1854)
  (Rebel, 1916)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Sattler, 1983)
  (Zeller, 1839)
  (Haworth, 1812)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1796)
  (Zeller, 1868)
  (M. Hering, 1924)
  (Douglas, 1852)
  Karsholt, 1981
  (Tutt, 1887)
  (Walker, 1864)
  (Treitschke, 1833)
  (Douglas, 1851)
  (Haworth, 1828)
  (Douglas, 1851)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Haworth, 1828)
  (Tengstrom, 1848)
  (Haworth, 1812)
  (Staudinger, 1871)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Douglas, 1850)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Hübner, 1793)
  Piskunov, 1979
  (Fabricius, 1775)
  Lvovsky & Piskunov, 1989
  (Thunberg, 1794)
  (Treitschke, 1835)
  (Herrich-Schäffer, 1856)
  (Snellen, 1876)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Rebel, 1937)
  (Schlager, 1849) — міль виїмчастокрила люцернова
  (Fabricius, 1781)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Fabricius, 1794)
  (Eversmann, 1844)
  (Staudinger, 1871)
  (Zeller, 1847)
  (Staudinger, 1859)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Milliere, 1872)
  (Zeller, 1839)
  (Duponchel, 1843)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Duponchel, 1843)
  (Duponchel, 1844)
  Piskunov, 1971
  Herrich-Schäffer, 1854
  Douglas, 1852
  (Schrank, 1802) — міль обліпихова
 Gelechia jakovlevi Krulikovsky, 1905
  Zeller, 1839
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Staudinger, 1871
  (Zeller, 1839)
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Staudinger, 1859)
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Hübner, 1817)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Nowicki, 1864)
  Huemer & Karsholt, 2010
  (Gerasimov, 1929)
  (Rebel, 1929)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Haworth, 1828)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  Staudinger, 1871
  (Linnaeus, 1758)
  (Wocke, 1871)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Staudinger, 1876)
  (Meyrick, 1891)
  (Duponchel, 1843)
  (Duponchel, 1843)
  (Mann, 1857)
  Staudinger, 1871
  (Chrétien, 1907)
  (Duponchel, 1843)
  (Zeller, 1839)
  (Mann, 1867)
  (Zeller, 1850)
  (Fischer von Röslerstamm, 1843)
  (Hübner, 1796)
  Staudinger, 1871
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  Englert, 1974
  Gozmany, 1954
  (Linnaeus, 1758)
  (Stainton, 1851)
  (Zeller, 1839)
  (Amsel, 1936)
  Englert, 1974
  (Treitschke, 1833)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1796)
  (Zeller, 1839)
  (Boyd, 1857)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Curtis, 1837)
  (Douglas, 1850)
  (Heinemann, 1870)
  (Staudinger, 1883)
  (Stephens, 1834)
  (Zeller, 1839)
  (Gozmany, 1953)
  (Zeller, 1868)
  (Douglas, 1850)
  (Gozmany, 1957)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1817)
  (Geyer, 1832)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Treitschke, 1835)
  (Haworth, 1828)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Debski, 1913)
  (Staudinger, 1859)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1805)
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) — міль картопляна
  (Haworth, 1828)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1860)
  (Mann, 1866)
  (Thunberg, 1794)
  (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Zeller, 1839)
  (Nickerl, 1864)
  (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775) — міль листкова
  Weber, 1957
  (Sircom, 1850)
  (Povolny, 2001)
  (Povolny, 2001)
  Povolny, 1973
  (Treitschke, 1833)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  (Heyden, 1862)
  Povolny, 1966
  Povolny, 1974
  Povolny, 1964
  (Staudinger, 1871)
  (Staudinger, 1879)
  (Povolny, 2001)
  Povolny, 1967
  Huemer & Karsholt, 2010
  (Constant, 1895)
  (Fuchs, 1902)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858) — міль мінуюча бурякова
  (Heinemann, 1870)
  (Fuchs, 1886)
  (Preissecker, 1914)
  (E. Hering, 1889)
  (Caradja, 1920)
  Povolny, 1969
  (Staudinger, 1871)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Stainton, 1867)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) — Зернова міль
  (Treitschke, 1833)
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Toll, 1936
  (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1847)
  (Herrich-Schäffer, 1861)
  (Heinemann, 1870)
  (Clerck, 1759)
  (Bruand, 1851)
  (Treitschke, 1833)
  Gozmany, 1957
  (Chrétien, 1904)
  Gozmany, 1957
  (Toll, 1936)
  (Mann, 1857)
  (Stainton, 1863)
  (Staudinger, 1871)
  (Zeller, 1839)
  (Bankes, 1898)
  (Wolff, 1958)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Nowicki, 1860)
  (Duponchel, 1840)
  (Haworth, 1828)
  (Stephens, 1834)
  Povolny, 1973
  (Erschoff, 1874)
  (Zeller, 1839)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) — п'ядун аґрусовий
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
 Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis budashkini Kostyuk, 2009
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Alsophila aceraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) — п'ядун пухнастий
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) — п'ядун сливовий
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) — п'ядун бузковий
 Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
 Aplocera annexata (Freyer, 1830)
 Aplocera columbata (Metzner, 1845)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) — п'ядун жовтовусий
 Apochima flabellaria (Heeger, 1838)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Artiora evonymaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775) — п'ядун полиновий димчастий
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Rossi, 1794)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston achyra Wehrli, 1936
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) — п'ядун березовий
 Biston strataria (Hufnagel, 1767) — п'ядун квітневий
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Boudinotiana puella (Esper, 1787)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) — п'ядун сосновий
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Casilda antophilaria (Hübner, 1813)
 Cataclysme riguata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Charissa variegata (Duponchel, 1830)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) — п'ядун бобовий
 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) — п'ядун темно-зелений
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Cleta filacearia (Herrich-Schäffer, 1847)
 Cleta perpusillaria (Eversmann, 1847)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
 Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840)
 Coenotephria salicata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia turbata (Hübner, 1799)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) — п'ядун чубатий
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Dyscia innocentaria (Christoph, 1885)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) — п'ядун димчастий сутінковий
 Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
 Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Enanthyperythra legataria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos quercaria (Hübner, 1813)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Entephria cyanata (Hübner, 1809)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759) — п'ядун-обдирало плодовий
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) — п'ядун смородиновий нічний
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Eumannia oppositaria (Mann, 1864)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia addictata Dietze, 1908
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 — п'ядун квітковий хмелевий
 Eupithecia biornata Christoph, 1867
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia denticulata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
  (Rambur, 1833)
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) — п'ядун квітковий барбарисовий
 Eupithecia extensaria (Freyer, 1844)
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia gueneata Milliere, 1862
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
 Eupithecia karadaghensis Mironov, 1988
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia minusculata Alphéraky, 1882
 Eupithecia mystica Dietze, 1910
 Eupithecia nachadira Brandt, 1941
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)
 Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia pernotata Guenee, 1858
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia quercetica Prout, 1938
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia spadiceata Zerny, 1933
 Eupithecia spissilineata (Metzner, 1846)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia variostrigata Alphéraky, 1876
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) — п'ядун квітковий простий
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Gnophos sartata Treitschke, 1827
 Gnophos dumetata Treitschke, 1827
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme aquata (Hübner, 1813)
 Horisme corticata (Treitschke, 1835)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) — п'ядун димчастий попелястий
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aureolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea camparia (Herrich-Schäffer, 1852)
 Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
 Idaea descitaria (Christoph, 1893)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea laevigata (Scopoli, 1763)
 Idaea mancipiata (Staudinger, 1871)
 Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea nitidata (Herrich-Schäffer, 1861)
 Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea ossiculata (Lederer, 1870)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea politaria (Hübner, 1799)
 Idaea rufaria (Hübner, 1799)
 Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea sericeata (Hübner, 1813)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
  (Haworth, 1809)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Isturgia murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ithysia pravata (Hübner, 1813)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lithostege coassata (Hübner, 1825)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lithostege odessaria (Boisduval, 1848)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) — п'ядун обведений
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) — п'ядун звичайний
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790) — п'ядун-шовкопряд світло-сірий
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Thunberg, 1784)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Stephens, 1831)
  (Stoll, 1782)
  (Freyer, 1846)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Retzius, 1783)
  (Hübner, 1813)
  (Scopoli, 1763)
  (Hufnagel, 1767)
  (de La Harpe, 1853)
  (Treitschke, 1828)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
  (Hübner, 1817)
  (Fabricius, 1794)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) — п'ядун зимовий
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) — п'ядун глодовий
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Orthostixis cribraria (Hübner, 1799)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) — п'ядун бузиновий
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes correptaria (Zeller, 1847)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Peribatodes umbraria (Hübner, 1809)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) — п'ядун-шовкопряд волосистий
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Protorhoe corollaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Protorhoe unicata (Guenee, 1858)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) — п'ядун червоносмугий сіруватий
 Schistostege decussata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Schistostege nubilaria (Hübner, 1799)
 Scopula beckeraria (Lederer, 1853)
 Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula imitaria (Hübner, 1799)
 Scopula immistaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ochraceata (Staudinger, 1901)
 Scopula orientalis (Alphéraky, 1876)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula subtilata (Christoph, 1867)
 Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775) — п'ядун місяцеподібний трисмугий
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) — п'ядун місяцеподібний чотирисмугий
 Selidosema plumaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
 Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
 Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera britannica (Turner, 1925)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) — п'ядун крушиновий бурий
 Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) — п'ядун капустяний
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) — п'ядун багатоїдний
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Глифіптеригіди (Glyphipterigidae)

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839) — міль цибулева
 Acrolepiopsis tauricella (Staudinger, 1870)
 Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)
 Digitivalva christophi (Toll, 1958)
 Digitivalva orientella (Klimesch, 1956)
 Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Callisto insperatella (Nickerl, 1864)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
 Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia suberinella (Tengstrom, 1848)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
 Dialectica imperialella (Zeller, 1847)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria loriolella Frey, 1881
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 Parectopa robiniella Clemens, 1863
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix carpinella (Frey, 1863)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix fagivora (Frey, 1861)
 Parornix finitimella (Zeller, 1850)
 Parornix petiolella (Frey, 1863)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter alpina (Frey, 1856)
 Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1885)
 Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter cerasinella (Reutti, 1852)
 Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter crimea Baryshnikova & Budashkin, 2005
 Phyllonorycter distentella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
 Phyllonorycter gerasimowi (M. Hering, 1930)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930)
 Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805)
 Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter scabiosella (Douglas, 1853)
 Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter tenerella (de Joannis, 1915)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
 Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)
 Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
 Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)

Молі-блищанки (Heliozelidae)

 Antispila metallella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)
 Holocacista rivillei (Stainton, 1855) — міль кружкова виноградна

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — тонкопряд хмелевий
  (DeGeer, 1778)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1761) — тонкопряд тонкий

Мінно-чохликові молі (Incurvariidae)

Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) — коконопряд сосновий
 Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) — коконопряд золотистий
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) — коконопряд пухнастий
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) — коконопряд дубовий
 Lasiocampa eversmanni (Eversmann, 1843)
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma franconica (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) — коконопряд падуболистий
 Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810) — коконопряд осиковолистий
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Лецитоцериди (Lecithoceridae)
  (Duponchel, 1836)

Слизньовидки (Limacodidae)

 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Молі-крихітки (Lyonetiidae)

 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) — міль-крихітка яблунева біла
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
 Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839

Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Молі зубаті (Micropterigidae)

 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureoviridella (Hofner, 1898)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix maschukella Alphéraky, 1876
 Micropterix myrtetella Zeller, 1850

(Heydenreich, 1851)

Вузькокрилі молі (Momphidae)

  Koster & Sinev, 1996
  (Hübner, 1819)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Stephens, 1834)
  (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Curtis, 1839)
  (Stainton, 1851)
  (Zeller, 1839)
  (Treitschke, 1833)
  (Haworth, 1828)

Молі-малюки (Nepticulidae)

  (Stainton, 1849)
  (Frey, 1858)
  (Heinemann, 1871)
  (Stainton, 1849)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1857)
  (Groschke, 1944)
  (Toll, 1934)
  (Zeller, 1848)
  (Wocke, 1860)
  Puplesis, 1994
  (de Joannis, 1908)
  (Haworth, 1828)
  (Zeller, 1848)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Sircom, 1849)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1849)
  Svensson, 1966
  (Stainton, 1851)
  Klimesch, 1953
  (Staudinger, 1871)
  (Frey, 1857)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Stainton, 1856)
  (Goeze, 1783)
  (Zeller, 1848)
  (Haworth, 1828)
  (Fabricius, 1775)
  (Heinemann, 1862)
  (Stainton, 1856)
  (Heinemann, 1862)
  (Stainton, 1853)
  (Zeller, 1848)
  (Stainton, 1856)
  (Frey, 1856)
  (Johansson, 1971)
  (Haworth, 1828)
  (Heyden, 1858)
  (Stainton, 1858)
  (Kollar, 1832)
  (Hübner, 1796)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  Puplesis, 1994
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1857)
  (Klimesch, 1950)
  (Stainton, 1854) — міль-малюк яблунева
  (Frey, 1856)
  (Stainton, 1854)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Stainton, 1857)
  (Tengstrom, 1848)
  (Heinemann, 1862)
  (Stainton, 1854)
  Gerasimov, 1937
  (Frey, 1858)
  (Doubleday, 1859)
  (Stainton, 1854)
  (Stainton, 1857)
  (Stainton, 1855)
  (Glitz, 1865)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Herrich-Schäffer, 1860)
  (Johansson, 1971)
  van Nieukerken, 1990
  (Haworth, 1828)
  (Stainton, 1854)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1861)
  (Frey, 1858)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Petry, 1904)
  (Frey, 1856)
  (Stainton, 1854)
  (Haworth, 1828)
  (Fologne, 1860)
  (Stainton, 1853)
  (Chrétien, 1904)
  (Stainton, 1854)
  van Nieukerken & Puplesis, 1991
  (Tutt, 1899)
  van Nieukerken, 1990
  (Duponchel, 1843)
  (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
 Acontia candefacta (Hübner, 1831)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acontia titania (Esper, 1798)
 Acontiola moldavicola (Herrich-Schäffer, 1851)
 Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermüller, 1775) — стрільчатка мала
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) — стрільчатка псі
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775) — стрільчатка тризубець, стрільчатка яблунева
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775) — стрільчатка буро-сіра
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) — совка щавухова
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actebia fugax (Treitschke, 1825)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
 Aedophron rhodites (Eversmann, 1851) —— совка рожева
 Aegle kaekeritziana (Hübner, 1799)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola laevis (Hübner, 1803)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790) — совка білосмуга
 Agrotis characteristica Alphéraky, 1892
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis desertorum Boisduval, 1840
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) — совка оклична
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) — совка іпсилон
 Agrotis obesa Boisduval, 1829
 Agrotis puta (Hübner, 1803)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — совка озима
 Agrotis trux (Hübner, 1824)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) — совка коренева сіра
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) — совка яра
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) — совка пірамідальна
 Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta dianthi (Tauscher, 1809)
 Anarta odontites (Boisduval, 1829)
 Anarta stigmosa (Christoph, 1887)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) — совка конюшинова
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) — мармурівка зернова сіра
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766) — мармурівка польова сільська
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846 — мармурівка іллірійська
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apamea maillardi (Geyer, [1834]) — мармурівка альпійська
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766) — мармурівка зернова
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813) — мармурівка брудно-бура
 Apaustis rupicola (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Atethmia ambusta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809)
 Athetis furvula (Hübner, 1808)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa excelsa (Kretschmar, 1862)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758) — совка-гамма
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa macrogamma (Eversmann, 1842)
 Autographa mandarina (Freyer, 1845)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila felina (Eversmann, 1852)
 Bryophila orthogramma (Boursin, 1954)
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bryophila ravula (Hübner, 1813)
 Bryophila seladona Christoph, 1885
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Calophasia opalina (Esper, 1793)
 Calophasia platyptera (Esper, 1788)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina kadenii Freyer, 1836
 Caradrina montana Bremer, 1861
 Caradrina terrea Freyer, 1840
 Cardepia helix Boursin, 1962
 Cardepia irrisoria (Erschoff, 1874)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) — совка горохова
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cervyna cervago Eversmann, 1844
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis alpestris (Boisduval, 1837)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chersotis deplanata (Eversmann, 1843)
 Chersotis fimbriola (Esper, 1803)
 Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
 Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chilodes distracta (Eversmann, 1848)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) — совка шовкопряд
 Conisania cervina (Eversmann, 1842)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conisania literata (Fischer von Waldheim, 1840)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Conistra ligula (Esper, 1791)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra veronicae (Hübner, 1813)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) — совка грушева
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Craniophora pontica (Staudinger, 1878)
 Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
 Cryphia receptricula (Hübner, 1803)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) — каптурниця срібна
 Cucullia argentina (Fabricius, 1787) — каптурниця срібляста
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
 Cucullia biornata Fischer von Waldheim, 1840
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia cineracea Freyer, 1841
 Cucullia dracunculi (Hübner, 1813)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813) — каптурниця сухоцвітова
 Cucullia lactea (Fabricius, 1787)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia magnifica (Freyer, 1840) — каптурниця пишна
 Cucullia naruenensis Staudinger, 1879
 Cucullia pustulata Eversmann, 1842
 Cucullia santonici (Hübner, 1813)
 Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853
 Cucullia splendida (Stoll, 1782) — каптурниця блискуча
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840 — каптурниця безсмерткова
 Cucullia blattariae (Esper, 1790)
 Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
 Diachrysia nadeja (Oberthur, 1880)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) — металовидка родовикова
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris musiva (Hübner, 1803)
 Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris flavina (Herrich-Schäffer, 1852)
 Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris melanura (Kollar, 1846)
 Dichagyris nachadira (Brandt, 1941)
 Dichagyris nigrescens (Hofner, 1888)
 Dichagyris orientis (Alphéraky, 1882)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris vallesiaca (Boisduval, 1837)
 Dichonia convergens (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Divaena haywardi (Tams, 1926) — Совка Гайварда
 Dryobotodes carbonis Wagner, 1931
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Enterpia laudeti (Boisduval, 1840)
 Eogena contaminei (Eversmann, 1847)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Episema amasina Hampson, 1906
 Episema glaucina (Esper, 1789)
 Episema korsakovi (Christoph, 1885)
 Episema lederi Christoph, 1885
 Episema tersa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eremohadena immunda (Eversmann, 1842)
 Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
 Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
 Euchalcia biezankoi (Alberti, 1965)
 Euchalcia consona (Fabricius, 1787)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989 — евхальція скромна
 Euchalcia variabilis (Piller, 1783) — евхальція різнобарвна
 Eugnorisma ignoratum Varga & L. Ronkay, 1994
 Eugnorisma miniago (Freyer, 1839)
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) — совка малинова
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) — совка войовнича
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775) — совка виноградна
 Euxoa basigramma (Staudinger, 1870)
 Euxoa birivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa christophi (Staudinger, 1870)
 Euxoa conspicua (Hübner, 1824)
 Euxoa cos (Hübner, 1824)
 Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
 Euxoa diaphora Boursin, 1928
 Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
 Euxoa hastifera (Donzel, 1847)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa ochrogaster (Guenee, 1852)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
 Euxoa temera (Hübner, 1808)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) — совка пшенична земляна
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena christophi (Moschler, 1862)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena silenes (Hübner, 1822)
 Hadena syriaca (Osthelder, 1933)
 Hadena adriana (Schawerda, 1921)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena drenowskii (Rebel, 1930)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
 Hadena persimilis Hacker, 1996
 Hadena scythia Klyuchko & Hacker, 1996
 Hadena tephroleuca (Boisduval, 1833)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera cappa (Hübner, 1809)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) — совка бавовникова
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis incarnata Freyer, 1838
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
 Heliothis ononis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) — совка люцернова
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789) — совка картопляна
 Hydraecia osseola Staudinger, 1882
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)
 Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Janthinea friwaldskii (Duponchel, 1835)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
 Lacanobia blenna (Hübner, 1824)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) — совка городня
 Lacanobia praedita (Hübner, 1813)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia suasa (Hübner, 1808) — совка садова
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprosticta culta (Denis & Schiffermüller, 1775) — совка гарна
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
  (Treitschke, 1825)
 Leucania zeae (Duponchel, 1827)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Luperina taurica (Kljutschko, 1967)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) — совка капустяна
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) — совка гірчакова
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) — совка стеблова північна, совка житня
 Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758) — совка велика похмура
 Mycteroplus puniceago (Boisduval, 1840)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna congrua (Hübner, 1817)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) — совка бліда смугаста
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)
 Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Netrocerocora quadrangula (Eversmann, 1844)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orbona fragariae Vieweg, 1790
 Oria musculosa (Hübner, 1808) — совка стеблова південна
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia sordescens Hreblay, 1993
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panchrysia aurea (Hübner, 1803)
 Panchrysia v-argenteum (Esper, 1798)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) — совка соснова
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803) — совка земляна червонувата
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) — совка сокиркова
 Periphanes treitschkei (Frivaldsky, 1835) — совка Трейчке
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) — совка агатова
 Phlogophora scita (Hübner, 1790) — совка агатова зелена
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808) — совка лепешнякова
 Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polychrysia esmeralda (Oberthur, 1880)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis trisignata (Menetries, 1847)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia arenacea (Hampson, 1907)
 Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Rileyiana fovea (Treitschke, 1825)
 Saragossa porosa (Eversmann, 1854)
 Saragossa siccanorum (Staudinger, 1870)
 Schinia cognata (Freyer, 1833)
 Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sidemia spilogramma (Rambur, 1871)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis implexa (Hübner, 1809)
 Sideridis dalmae (Simonyi, 2010)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis egena (Lederer, 1853)
 Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra dentinosa Freyer, 1838
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Guenee, 1852
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — карадрина
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) — совка розкішна
 Stemmaphora viola Staudinger, 1888
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785)
 Syngrapha devergens (Hübner, 1813)
 Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Thalerastria diaphora (Staudinger, 1879)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) — совка гречкова
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ulochlaena hirta (Hübner, 1813)
 Valeria oleagina (Denis & Schiffermüller, 1775) — совка оливкова
 Victrix umovii (Eversmann, 1846)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia castanea Osthelder, 1933
 Xanthia togata (Esper, 1788) — совка золотиста подорожникова
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) — совка с-чорна
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
 Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, 1849)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia trifida (Fischer v. Waldheim, 1820)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) — совка довгокрила
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Ноліди (Nolidae)

 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Garella musculana (Erschoff, 1874)
 Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola eremostola Dufay, 1961
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura intermedia (Teich, 1876)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Furcula aeruginosa (Christoph, 1873)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785) — глуфізія осикова
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856) — зубниця березова
 Peridea anceps (Goeze, 1781) — зубниця дубова
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) — лунка срібляста, фалера дубова
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) — чубатка пишновуса
 Pygaera timon Hübner, 1803 — китичник тімон
 Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ширококрилі молі (Oecophoridae)

  (Zeller, 1850)
  (Donovan, 1793)
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Haworth, 1828)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1796)
  (Fabricius, 1794)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1796)
  (Linnaeus, 1758)
  (Wocke, 1857)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Fabricius, 1775)
  (Nickerl, 1864)
  (Scopoli, 1763)
  (Stainton, 1849)
  Kocak, 1980
  (Zeller, 1839)
  (Toll, 1956)
  (Fabricius, 1798)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Linnaeus, 1767)
  (Clerck, 1759)
  Rebel, 1907
  Staudinger, 1880
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)

Опостегіди (Opostegidae)

  (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1839)

(Lienig & Zeller, 1846)
  (Heinemann, 1854)

Lampronia capitella (Clerck, 1759) — міль смородинова брунькова
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758) — міль малинова брунькова
 Lampronia morosa Zeller, 1852

Мішечниці (Psychidae)

 Acanthopsyche ecksteini (Lederer, 1855)
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Dahlica karatyshica Rutjan, 2000
 Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956
 Mauropterix jailensis Rutjan &Weidlich, 2008
 Megalophanes brachycornis Kozhantshikov, 1956
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Psychidea alba Solanikov, 1988
 Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)
 Rebelia nocturnella (Alphéraky, 1876)
 Reisseronia staudingeri (Heylaerts, 1879)
 Reisseronia tschetverikovi Solyanikov, 1988
 Whittleia undulella (Fischer v. Röslerstamm, 1837)

Пальцекрилки (Pterophoridae)

  (Hübner, 1819)
  (Zeller, 1847)
  (Zeller, 1841)
  (Frey, 1886)
  Adamczewski, 1951
  Zagulajev, 1986
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Zeller, 1847)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1841)
  (Zeller, 1841)
  (Zeller, 1841)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Zeller, 1847)
  (Haworth, 1811)
  (Rebel, 1914)
  (Chrétien, 1922)
  (Muller, 1764)
  (Mann, 1862)
  (Treitschke, 1835)
  (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1852)
  (Zeller, 1841)
  (Curtis, 1827)

Вогнівки (Pyralidae)

 Achroia grisella (Hübner, 1813) — воскова міль мала
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis dulcella (Zeller, 1848)
 Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
 Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
 Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
 Acrobasis obtusella (Hübner, 1796)
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
 Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aglossa caprealis (Hübner, 1809)
 Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Ancylosis maculifera Staudinger, 1870
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Aphomia foedella (Zeller, 1839)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri de Joannis, 1932
 Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
 Asalebria florella (Mann, 1862)
 Asarta aethiopella (Duponchel, 1837)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Bradyrrhoa gilveolella (Treitschke, 1832)
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
 Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Catastia marginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Cryptoblabes gnidiella (Milliere, 1867)
 Denticera divisella (Duponchel, 1842)
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879 — вогнівка млинова
 Ephestia unicolorella Staudinger, 1881
 Ephestia welseriella (Zeller, 1848)
 Epischnia illotella Zeller, 1839
 Epischnia prodromella (Hübner, 1799)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) — вогнівка акацієва
 Eucarphia vinetella (Fabricius, 1787)
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
 Euzophera bigella (Zeller, 1848)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) — воскова міль велика
 Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
 Gymnancyla canella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Homoeosoma inustella Ragonot, 1884
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775) — вогнівка соняшникова
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Hypochalcia decorella (Hübner, 1810)
 Hypochalcia dignella (Hübner, 1796)
 Hypochalcia propinquella (Guenee, 1845)
 Hyporatasa allotriella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hypotia massilialis (Duponchel, 1832)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Insalebria serraticornella (Zeller, 1839)
 Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
 Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
 Lamoria anella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lamoria ruficostella Ragonot, 1888
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Megasis rippertella (Zeller, 1839)
 Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Oxybia transversella (Duponchel, 1836)
 Pempelia albariella Zeller, 1839
 Pempelia alpigenella (Duponchel, 1836)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813) — вогнівка комірна південна
 Pseudophycita deformella (Moschler, 1866)
 Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)
 Psorosa nucleolella (Moschler, 1866)
 Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) — вогнівка борошняна
 Pyralis kacheticalis (Christoph, 1893)
 Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermüller, 1775
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota marmorata (Alphéraky, 1877)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
 Synaphe antennalis (Fabricius, 1794)
 Synaphe bombycalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Synaphe moldavica (Esper, 1794) — вогнівка молдавська
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Trachonitis cristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Zincken, 1809) — вогнівка аґрусова

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — сатурнія руда
 Eudia spini (Denis & Schifermüller, 1775) — сатурнія середня
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) — сатурнія мала
 Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
 Saturnia pyri (Linnaeus, 1758) — сатурнія велика

Сцитридіди (Scythrididae)
 Parascythris muelleri (Mann, 1871)
 Scythris apicalis (Zeller, 1847)
 Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889)
 Scythris buszkoi Baran, 2004
 Scythris cicadella (Zeller, 1839)
 Scythris cuspidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris flabella (Mann, 1861)
 Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
 Scythris fuscopterella Bengtsson, 1977
 Scythris inertella (Zeller, 1855)
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris podoliensis Rebel, 1938
 Scythris productella (Zeller, 1839)
 Scythris pudorinella (Moschler, 1866)
 Scythris setiella (Zeller, 1870)
 Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)

Склівки (Sesiidae)

 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bembecia megillaeformis (Hübner, 1813)
 Bembecia puella Z. Lastuvka, 1989
  (Scopoli, 1763)
 Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
 Chamaesphecia crassicornis Bartel, 1912
 Chamaesphecia doleriformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
 Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808)
 Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
 Chamaesphecia oxybeliformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia palustris Kautz, 1927
 Chamaesphecia schmidtiiformis (Freyer, 1836)
 Paranthrene insolitus Le Cerf, 1914
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) — склівка малинова
 Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
 Pyropteron cirgisa (Bartel, 1912)
 Pyropteron leucomelaena (Zeller, 1847)
 Pyropteron minianiformis (Freyer, 1843)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759) — склівка велика
 Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) — склівка яблунева
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) — склівка смородинова
 Synanthedon uralensis (Bartel, 1906)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)
 Tinthia brosiformis (Hübner, 1813)
 Tinthia myrmosaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)  — бражник берізковий
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) — бражник винний
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) — бражник винний малий
 Hemaris croatica (Esper, 1800) — бражник хорватський
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) — бражник жимолостевий
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — бражник скабіозовий
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) — бражник молочайний
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) — бражник підмаренниковий
 Hyles hippophaes (Esper, 1789) — бражник обліпиховий
 Hyles livornica (Esper, 1780) — бражник ліворнський
 Hyles nicaea (de Prunner, 1798) — бражник південний молочайний
 Hyles vespertilio (Esper, 1780)
  (Staudinger, 1879) — бражник осиковий
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758) — бражник тополевий
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) — язикан звичайний
 Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) — бражник дубовий
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) — бражник липовий
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) — бражник прозерпіна
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) — бражник очкастий
 Sphingoneopsis gorgoniades (Hübner, 1819) — бражник карликовий
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 — бражник бузковий
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 —бражник сосновий

Строкатоногі молі (Stathmopodidae)

 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Вікончасті метелики (Thyrididae)

 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Молі справжні (Tineidae)

 Anomalotinea liguriella (Milliere, 1879)
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
 Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
 Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839)
 Cephimallota colonella (Erschoff, 1874)
 Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851
 Cephimallota praetoriella (Christoph, 1872)
 Ceratuncus danubiella (Mann, 1866)
 Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Eudarcia glaseri (Petersen, 1967)
 Eudarcia holtzi (Rebel, 1902)
 Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) — міль перистовуса букова
 Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
 Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)
 Infurcitinea karadaghica Zagulajev, 1979
 Infurcitinea roesslerella (Heyden, 1865)
 Infurcitinea rumelicella (Rebel, 1903)
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Monopis fenestratella (Heyden, 1863)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Monopis monachella (Hübner, 1796)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Monopis spilotella (Tengstrom, 1848)
 Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Morophaga morella (Duponchel, 1838)
 Myrmecozela pontica Zagulajev, 1971
 Myrmecozela stepicola Zagulajev, 1972
 Myrmecozela taurella Zagulajev, 1971
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758) — міль комірна
 Nemapogon gravosaellus Petersen, 1957
 Nemapogon hungaricus Gozmany, 1960
 Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 Nemapogon meridionella (Zagulajev, 1962)
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon orientalis Petersen, 1961
 Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
 Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787)
 Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tenaga nigripunctella (Haworth, 1828)
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea dubiella Stainton, 1859
 Tinea nonimella (Zagulajev, 1955)
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea translucens Meyrick, 1917
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
 Trichophaga bipartitella (Ragonot, 1892)
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)
 Wegneria panchalcella (Staudinger, 1871)

Однобарвні молі-мінери (Tischeriidae)

 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
 Tischeria decidua Wocke, 1876
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 

 Abrepagoge treitschkeana (Treitschke, 1835)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris boscanoides Razowski, 1959
 Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris kochiella (Goeze, 1783)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris quercinana (Zeller, 1849)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris roscidana (Hübner, 1799)
 Acleris scabrana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775) — листокрутка різноколірна плодова
 Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstamm, 1834) — листокрутка сітчаста
 Aethes beatricella (Walsingham, 1898)
 Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
 Aethes confinis Razowski, 1974
 Aethes decimana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
 Aethes kasyi Razowski, 1962
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes margaritifera Falkovitsh, 1963
 Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
 Aethes moribundana (Staudinger, 1859)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes sanguinana (Treitschke, 1830)
 Aethes scalana (Zerny, 1927)
 Aethes williana (Brahm, 1791)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка полохлива
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — листокрутка сунична
 Aphelia euxina (Djakonov, 1929)
 Aphelia ferugana (Hübner, 1793)
 Aphelia stigmatana (Eversmann, 1844)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apotomis lineana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Archips crataegana (Hübner, 1799) — листокрутка глодова
 Archips rosana (Linnaeus, 1758) — листокрутка розанова
 Archips xylosteana (Hübner, 1799) — листокрутка строкато-золотиста
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Barbara herrichiana Obraztsov, 1960
 Cacoecimorpha pronubana (Duponchel, 1843) — листокрутка гвоздична
 Celypha anatoliana (Caradja, 1916)
 Celypha ermolenkoi Kostyuk, 1980
 Celypha rosaceana Schlager, 1847
 Celypha woodiana (Barrett, 1882)
 Choristoneura murinana (Hübner, 1799)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) — листовійка темножилкова
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775) — листовійка вузькокрила бобова
 Cnephasia chrysantheana (Duponchel, 1843) — вузькокрилка мінлива
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
 Cnephasia hellenica Obraztsov, 1956
 Cnephasia orientana (Alphéraky, 1876)
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799) — листовійка злакова
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia richteriana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
 Cochylimorpha asiana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha blandana (Eversmann, 1844)
 Cochylimorpha clathrana (Staudinger, 1871)
 Cochylimorpha discolorana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)
 Cochylimorpha perturbatana (Kennel, 1900)
 Cochylimorpha sparsana (Staudinger, 1879)
 Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842 — листовійка лляна
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Cochylis roseana (Haworth, 1811)
 Cryptocochylis conjunctana (Mann, 1864)
 Cydia amplana (Hübner, 1800)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794) — плодожерка горохова
 Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) — плодожерка яблунева
 Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947) — плодожерка грушева
 Cydia semicinctana (Kennel, 1901)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
 Diceratura rhodograpta Djakonov, 1929
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha eximia (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
 Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha nigrobrunneana (Toll, 1942)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha podoliensis (Toll, 1942)
 Dichrorampha proxima (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Eana canescana (Guenee, 1845)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) — листокрутка вишнева, листовійка підкорова
 Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
 Endothenia lapideana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia pullana (Haworth, 1811)
 Endothenia sororiana (Herrich-Schäffer, 1850)
 Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epibactra immundana (Eversmann, 1844)
 Epiblema confusana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epinotia festivana (Hübner, 1799)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma apocryphoides Budashkin, 2009
 Eucosma flavispecula Kuznetsov, 1964
 Eucosma halophilana Budashkin, 2009
 Eucosma krygeri (Rebel, 1937)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma ukrainica Budashkin, 2009
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eugnosta lathoniana (Hübner, 1800)
 Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
 Eugnosta medvedevi (Gerasimov, 1929)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) — ейлія іржава
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — листокрутка дволітна
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Fulvoclysia nerminae Kocak, 1982
 Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
 Grapholita caecana Schlager, 1847 — стеблоїдка люцернова
 Grapholita delineana Walker, 1863 — плодожерка конопляна
 Grapholita fissana (Frolich, 1828) — плодожерка викова
 Grapholita internana (Guenee, 1845)
 Grapholita nigrostriana Snellen, 1883
 Hedya nubiferana Haworth, 1811 — листовійка мінлива плодова
 Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
 Isotrias hybridana (Hübner, 1817)
 Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) — листовійка гронова
 Lobesia crimea Falkovitsh, 1970
 Lobesia indusiana (Zeller, 1847)
 Lobesia occidentis Falkovitsh, 1970
 Lozotaeniodes formosana (Frolich, 1830)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) — листовійка смугаста різнокольорова
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Oporopsamma wertheimsteini (Rebel, 1913)
 Pammene albuginana (Guenee, 1845)
 Pammene christophana (Moschler, 1862)
 Pammene herrichiana (Heinemann, 1854)
 Pammene tauriana Kuznetsov, 1960
 Pandemis chondrillana (Herrich-Schäffer, 1860)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786) — листокрутка кривовуса смородинова
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) — листокрутка кривовуса ліщинова
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка вербова кривовуса
 Pelatea klugiana (Freyer, 1836)
 Pelochrista arabescana (Eversmann, 1844)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista decolorana (Freyer, 1842)
 Pelochrista labyrinthicana (Christoph, 1872)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
 Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
 Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847)
 Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phaneta pauperana (Duponchel, 1843)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Philedonides rhombicana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phtheochroa amasiana (Ragonot, 1894)
 Phtheochroa fulvicinctana (Constant, 1893)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa kenneli (Obraztsov, 1944)
 Phtheochroa pulvillana Herrich-Schäffer, 1851
 Phtheochroa sociana (Esartyia, 1988)
 Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pseudeulia asinana (Hübner, 1799)
 Pseudococcyx mughiana (Zeller, 1868)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758) — звійниця пагінцева
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775) — звійниця зимова
 Rhyacionia duplana (Hubner, 1811) — звійниця літня
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка виноградна
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка брунькова
 Thiodia couleruana (Duponchel, 1834)
 Thiodia irinae Budashkin, 1990
 Thiodia torridana (Lederer, 1859)
 Thiodia trochilana (Frolich, 1828)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758 — листовійка дубова зелена
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)

Молі горностаєві (Yponomeutidae)

Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
Euhyponomeutoides ribesiella (de Joannis, 1900)
Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848)
Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
Paraswammerdamia ornichella Friese, 1960
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
Yponomeuta mahalebella Guenee, 1845
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838 — міль горностаєва яблунева
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) — міль горностаєва плодова
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796) — міль горностаєва вербова
Yponomeuta sedella Treitschke, 1832

Серпокрилі молі (Ypsolophidae)

 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787)[ — міль серпокрила персикова

Строкатки (Zygaenidae) 

  (Naufock, 1926)
  (Hübner, 1813)
  Efetov, 1994
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1793)
  (Jordan, 1907)
  (Staudinger, 1862)
  (Ad. & Au. Speyer, 1858)
  (Moschler, 1862)
  (Zeller, 1847)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Bayle-Barelle, 1808) — строкатка виноградна
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena sedi Fabricius, 1787 — Красик понтійський
  (Esper, 1800)
 Zygaena centaureae Fischer de Waldheim, 1832
 Zygaena cynarae (Esper, 1789)
 Zygaena laeta (Hübner, 1790) — Красик веселий
 Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena trifolii (Esper, 1783)
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Див. також 
 Список денних метеликів України

Посилання 
 Fauna Europaea

луск

Україна